Société Omnisports de l'Armée (SOA), är en ivoriansk fotbollsklubb i Yamoussoukro. 

Klubben blev mästare i Ligue 1 säsongen 2018/2019. Det var första gången SOA vann den ivorianska högstadivisionen.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
 SO de l'Armée på Soccerway
 SO de l'Armée på Transfermarkt
 SO de l'Armée på Globalsportsarchive
 RSSSF databas (mästare och säsonger) 

Fotbollsklubbar i Elfenbenskusten
Sportklubbar bildade 1932